Cette liste des voies de Liège est un recensement non exhaustif des odonymes (nom de voiries et places) de la ville de Liège en Belgique.

Les odonymes indiqués en italique sont des graphies alternatives.

À noter, certaines rues présentant une grammaire d´inspiration germanique tel qu´en wallon, plaçant le déterminant avant le déterminé, telles Potiérue, Bergerue, Jonruelle, ou Féronstrée (à rapprocher de straat ou Strasse, signifiant "rue" respectivement en néerlandais et allemand).

Statistiques 
Sur les  que compte la ville de Liège, 253 portent des noms d'hommes et 11 des noms de femmes.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0-9

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Piétonnier de Liège
 Liste des escaliers de Liège
 Liste des parcs de Liège
 Odonyme
 Théodore Gobert (1853-1933) a écrit Les Rues de Liége, en quatre volumes, où l'on peut trouver l'origine du toponyme, l'histoire et des anecdotes concernant la plupart des rues de Liège .

Bibliographie 

 Bénédicte Goessens-Dewez et Flavio Di Campli, Liège, dans la collection Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Sprimont, Pierre Mardaga et Ministère de la Région wallonne - Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, 2004.

Liens externes 
 

Liege
Rues de Liege